Reisenbichler ist de Familienname folgender Personen:

 Josef Reisenbichler (1839–1914), österreichischer Mundartdichter, Komponist, Original
 Karl Reisenbichler (1885–1962), österreichischer Maler und Radierer
 Lili Reisenbichler (* 1949), deutsche Unternehmerin und Autorennfahrerin